Lanchester ist der Name folgender Ortschaften:
 Lanchester (England), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Durham

Lanchester ist der Nachname folgender Personen:
 Elsa Lanchester (1902–1986), britische Schauspielerin
 Frederick W. Lanchester (1868–1946), britischer Unternehmer und Gründer der Lanchester Motor Company
 John Lanchester (* 1962), britischer Autor und Journalist

Lanchester bezeichnet:
 eine britische MPi, siehe Lanchester-Maschinenpistole
 die Lanchester Motor Company
 das Gesetz von Lanchester
 den Lanchester-Ausgleich

Siehe auch:
 Lanchester Bay, Bucht in der Antarktis
 Frederick-W.-Lanchester-Preis
 Lancaster